Departamento de La Paz o departamento La Paz puede referirse a:

 departamento de La Paz, división administrativa de Bolivia;
 departamento de La Paz, división administrativa de El Salvador;
 departamento de La Paz, división administrativa de Honduras
 departamento La Paz, departamento de la Provincia de Catamarca, Argentina;
 departamento La Paz, división administrativa de la Provincia de Entre Ríos, Argentina;
 departamento La Paz, división administrativa de la Provincia de Mendoza, Argentina.